Il doppio del torneo di tennis Caloundra International 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ti Chen e Jun Woong-sun che hanno battuto in finale Ivan Cerovic e Vjekoslav Skenderovic 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Adam Feeney /  Alun Jones (quarti di finale)
 Pierre-Ludovic Duclos /  Rameez Junaid (quarti di finale)

 Samuel Groth /  Joseph Sirianni (quarti di finale)
 Ti Chen /  Jun Woong-sun (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caloundra International 2007